GRJ steht für:
 Flughafen George (IATA-Code), Flughafen in George, Südafrika

grj steht für:
 Jabo-Grebo (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten von Grebo (Sprache), einer der Sprachen Liberias

Abkürzung